Eleutherozoa е надтип бодлокожи. Те са подвижни животни с уста, насочена към надолу към основата. Обикновено имат един мардепорит, тръбести рамена (крака) и подвижни шипчета, а някои имат органи на Тидеман в централния диск. Всички съвременни бодлокожи с изключение на Crinozoa принадлежат към подтип Eleutherozoa.

Изследванията подкрепят представената по-долу класификация на Eleutherozoa:

Източници 

Иглокожи